

Integralne części wsi w Polsce 
 Walaszki – część wsi Cieplice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Walaszki – część wsi Kocierz Rychwałdzki w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łękawica